Rybne est un toponyme qui peut désigner :

Rybne
 Rybne, localité des Basses-Carpates.

Rybné, une commune du district de Jihlava, dans la région de Vysočina